Sartana bezeichnet:
 Sartana (Film), einen Film von Alberto Cardone von 1966 (Originaltitel: Mille dollari sul nero)
 Sartana (fiktive Person), eine fiktive Figur, die in einigen Italowestern dargestellt wurde
 Sartana (Ukraine), eine städtische Siedlung in der Ukraine (ukrainisch Сартана)